Jiupu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiupu (ort i Kina), Liaoning, Anshan Shi, 
 Jiupu Zhen, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar